Trois filles en cavale est un téléfilm français de Didier Albert diffusé le  sur TF1.

Synopsis 
Joëlle, avocate, Mirabelle, son assistante, et Vicky, en instance de divorce, sont témoins de l'exécution d'un homme. Ce dernier s'avère être un client de Philippe, le mari de Joëlle, également avocat. Pour échapper aux malfrats, les trois femmes se mêlent à une manifestation d'agriculteurs. Elles se retrouvent toutes trois dans la Creuse, s'installent dans l'exploitation de Rémi, et jouent les fermières.

Fiche technique 

 Réalisateur : Didier Albert
 Scénariste : Isabelle de Botton et Sophie Deschamps
 Musique du film : Maïdi Roth
 Directeur de la photographie : Jean-Pierre Hervé
 Montage : Anja Lüdcke
 Création des décors : Catherine Bluwal
 Création des costumes : Sophie Goudard
 Société de production : Made in PM et TF1
 Pays d'origine : France
 Genre : Comédie
 Durée : 1h45
 Date de diffusion :  sur TF1

Distribution 
 Mimie Mathy : Vicky Lebel
 Michèle Bernier : Joëlle Dessources
 Isabelle de Botton : Mirabelle
 Yves Afonso : Papy, père de Rémi
 Patrice Juiff : Rémi
 Manuel Gélin : Pierre
 Pierre Deny : Philippe Leroy
 Cédric Chevalme : Marc Beaulieu
 Denis Chérer : Thierry
 Gilles Détroit et Patrick Kodjo Topou : Gendarmes
 Guy Amram et Olivier Loustau : Hommes de main
 Chick Ortega : L'hôtelier
 Jean-Michel Tinivelli : Paysan service d'ordre
 Delphine Zentout
 Claude Sesé : Un des bergers basques de la manif'

Lien externe 
 

Téléfilm français des années 2010
Téléfilm diffusé en 2011
Téléfilm de comédie
Téléfilm de TF1